Vantage ist eine Modellbezeichnung des britischen Automobilherstellers Aston Martin, die üblicherweise für besonders leistungsstarke Sonderversionen der aktuellen Serienfahrzeuge verwendet wird. In einzelnen Fällen bezeichnet Vantage auch eine ganze Baureihe.

Leistungsstarke Sondermodelle 

Üblicherweise führen die leistungsgesteigerten Versionen einer Aston-Martin-Baureihe diesen Zusatz. Der Begriff wurde erstmals bei einer Sonderversion des Aston Martin DB2 verwendet und kam seitdem bis in die späten 1960er-Jahre hinein bei allen Nachfolgemodellen ebenfalls zur Verwendung. Der Aston Martin DB6 Vantage hatte beispielsweise einen werksseitig getunten Motor, der 239 kW (325 PS) statt der 207 kW (282 PS) des Basismodells lieferte. Auch spätere Modelle wie der Aston Martin V8 wurden als Vantage angeboten. Diesen Wagen fuhr Timothy Dalton im James-Bond-Film Der Hauch des Todes. Eine Besonderheit war der Aston Martin V8 Volante Vantage, der den leistungsgesteigerten Motor mit der offenen Karosserie des Volante verband.

Zuletzt wurde die Bezeichnung Vantage bei dem von einem V12 angetriebenen DB7 Vantage sowie dem 2005 als Einstiegsmodell vorgestellten Aston Martin V8 Vantage bzw. V12 Vantage verwendet.

Fahrzeuge mit der Zusatz-Bezeichnung „Vantage“ 
 1951–1953 DB2 Vantage
 1961–1963 DB4 Vantage
 1963–1965 DB5 Vantage
 1965–1969 DB6 Vantage
 1972–1973 Vantage
 1977–1989 V8 Vantage
 1986–1989 V8 Vantage Volante
 1988–1990 V8 Vantage Zagato
 1992–1999 Virage Vantage
 1999–2003 DB7 V12 Vantage
 2005–2017 V8 Vantage/V8 Vantage S
 2009–2017 V12 Vantage/V12 Vantage S
 seit 2017 V8 Vantage
 seit 2022 V12 Vantage

Literatur 
 Andrew Noakes: Faszination Aston Martin. Parragon, Bath 2006, ISBN 978-1-40547-900-4
 Rainer Schlegelmilch, Hartmut Lehbrinck, Jochen von Osterroth: Aston Martin. Verlag Könemann 2005. ISBN 3-8331-1058-9
 Chris Harvey: Aston Martin and Lagonda, The Oxford Illustrated Press, 1979, ISBN 0-902280-68-6
 William Presland: Aston Martin V8. Crowood Press 2009. ISBN 978-1-84797 066-4

Pkw-Modell
Vantage
Sportwagen
Coupé
Cabriolet
Roadster